Sezóna 1997/1998 byla 5. ročníkem Slovnaft extraligy. Vítězem se stal tým HC Slovan Bratislava.

Konečná tabulka základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||Vlastimil Plavucha||HC Košice||46||37||25||62||97||--
|- align=center
|2.||Peter Junas||HC ŠKP Poprad||43||19||42||61||49||30
|- align=center
|3.||Igor Rataj||HC ŠKP Poprad||44||26||28||54||108||23
|- align=center
|4.||Roman Iljin||HC Slovan Bratislava||47||27||26||53||43||43
|- align=center
|5.||Richard Kapuš||HC Slovan Bratislava||47||25||27||52||30||--
|- align=center
|6.||Ľubomír Kolník||HC Slovan Bratislava||45||24||26||50||8||--
|- align=center
|7.||Lubomír Rybovič||HC Košice||40||21||27||48||55||--
|- align=center 
|8.||Peter Bartoš||HC Martin||36||20||26||46||20||--
|- align=center 
|9.||Peter Pucher||HC Košice||36||16||30||46||10||57
|- align=center
|10.||Zdeno Cíger||HC Slovan Bratislava||36||14||31||45||2||--
|}

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
 HC Slovan Bratislava – HK VTJ Spišská Nová Ves 3:0 na zápasy (8:1,8:2,6:4)
 HC Košice – HC Martin 3:0 na zápasy (4:2,5:1,2:0)
 HC ŠKP Poprad – HK 36 Skalica 3:0 na zápasy (7:1,7:4,5:4)
 HC Dukla Trenčín – HKm Zvolen 3:2 na zápasy (4:2,7:4,2:3 PP,1:4,4:3)

Semifinále 
 HC Slovan Bratislava – HC Dukla Trenčín 3:0 na zápasy (5:1,4:0,6:3)
 HC Košice – HC ŠKP Poprad 3:0 na zápasy (6:2,3:2,3:1)

O 3. místo 
 HC ŠKP Poprad – HC Dukla Trenčín 2:0 na zápasy (6:3,3:2)

Finále

All-Star-Team

Baráž o extraligu 

 HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Spartak Dubnica nad Váhom 3:2 na zápasy (2:3 PP, 1:2, 5:1, 2:1, 3:2 PP)

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 1997
Lední hokej v roce 1998